Dorothée Bercy 92 est une tournée de Dorothée.

Dorothée